Giełda birofiliów – zorganizowane spotkanie, na którym birofile mają możliwość sprzedaży, kupna lub zamiany akcesoriów piwnych takich jak: etykiety, butelki, kapsle, literatura, podstawki, naczynia, przedmioty informacyjno-reklamowe i inne. Często giełda birifilistyczna połączona jest z innymi imprezami o charakterze piwowarskim oraz rozrywkowym i organizowana pod patronatem lokalnego browaru.

Do najstarszych giełd birofiliów należą giełda w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Tychach. W Grodzisku giełda organizowana jest od 1976 r. z przerwami w latach 1984, 1991, 1997, 1998. Giełda w Tychach organizowana jest natomiast bez przerwy od 1978 r.

Światowe Giełdy Birofiliów 

 1. Martin (Słowacja) (2013)
 2. Milwaukee (USA) (2015)
 3. Tychy (19 -21 maja 2017)
 4. La Plata (Argentyna) (2019)

Zobacz też 
 Birofil
 Birofilistyka
 Festiwal Birofilia

Przypisy 

Birofilistyka
Giełda